Alberto Matano (1972) – giornalista e conduttore televisivo italiano
 Frank Matano (1989) –  nome d'arte di Francesco Matano, youtuber, comico e attore italiano
 Marcello Matano (1986)– pugile italiano
 Monica Matano (1978) – giornalista e conduttrice televisiva italiana